Mercedes-Benz CLS-класс — серия люксовых среднеразмерных четырёхдверных купе и универсалов, выпускающихся германской маркой Mercedes-Benz с 2004 года. Созданные на базе E-класса модели позиционируются как более спортивные и оснащённые по сравнению с E-классом.

Первое поколение, C219, выпускалось с 2004 по 2010 года только с четырёхдверным кузовом. В конце 2010 года было представлено и в начале 2011 года поступило в продажу четырёхдверное купе второго поколения, C218. В 2012 году был выпущен универсал Mercedes-Benz CLS Shooting Break (заводской индекс X218). Третье поколение, C257, представлено в ноябре 2017 года и продаётся с марта 2018 года только в четырёхдверном варианте.

История

Предыстория 
CLS-класс вновь вернул компанию Mercedes-Benz на рынок автомобилей в кузове купе после завершения выпуска Mercedes-Benz W124 (E-класс) в кузове купе в 1995 году. Модель W210 не получила двухдверного варианта, вместо него был создан отдельный CLK-класс на основе удлинённой колёсной базы C-класса.

Позиционирующийся как четырёхдверное купе, CLS-класс был разработан американским дизайнером Майклом Финком () в 2001 году. Согласно пресс-релизу компании Mercedes-Benz, CLS-класс был создан с целью объединить в себе «сильное, волнующее обаяние» купе и «комфорт и практичность» седана.

В 2003 году на Франкфуртском автосалоне был представлен первый прототип CLS-класса — концепт-кар Mercedes-Benz Vision CLS.

Первое поколение (C219, 2004—2010) 

Mercedes-Benz C219 — четырёхдверное купе, первое поколение CLS-класса, основанное на концепт-каре Mercedes-Benz Vision CLS, представленного на автосалоне во Франкфурте в 2003 году. Сконструирован на базе W211 Е-класса. Автомобиль выпускается на заводах в Зиндельфингене в Германии.

В 2004 году на автовыставке в Нью-Йорке и Болонье дебютировала модель CLS 500. С осени того же года модель поступила в серийное производство. Флагманской версией серии стала модель CLS 55 AMG, представленная вместе с обычной модификацией. В 2006 году произошёл пересмотр модельного ряда двигателей. Бензиновый V6 агрегат оснастили технологией непосредственного впрыска топлива. Обновился двигатель флагманской модели от подразделения Mercedes-AMG. В 2008 году автомобиль потерпел очень небольшую модернизацию, входе которой изменился вид решётки радиатора, появились светодиодные задние фонари, другие зеркала заднего вида со светодиодными повторителями «поворотников», а также колёсные диски нового дизайна и другие патрубки выпускной системы. В 2009 году были проведены последние изменения, которые затронули лишь наименования моделей.

27 июля 2010 года с конвейера сошёл последний автомобиль первого поколения. За 6 лет производства C219 модели было выпущено более 170.000 копий автомобиля.

Второе поколение (C218, 2010—2018) 

Mercedes-Benz C218 — четырёхдверное купе, второе поколение CLS-класса. Автомобиль построен на базе W212 E-класса. Мировая премьера автомобиля состоялась на Парижском автосалоне. Дизайн и технологическая составляющая второго поколения серии отрабатывались на концепт-каре F800 Style.

В Европе продажи новой версии Mercedes-Benz CLS стартовали в январе 2011 года. Известно, что стартовая цена CLS 250 CDI в Германии на тот момент составляла около 60 тысяч евро, а за CLS 350 CDI просили от 63,5 тысяч евро. Ещё дороже стоил бензиновый вариант CLS 350 — от 64,6 тысяч евро. В ноябре 2010 года компания Mercedes-Benz на автосалоне в Лос-Анджелесе представила «заряженную» версию CLS второго поколения — CLS 63 AMG. Автомобиль оснащен 5,5-литровым битурбированным V8 двигателем M157 мощностью 525 л.с. и крутящим моментом 700 Н·м, агрегатированный с семиступенчатой роботизированной КПП AMG Speedshift MCT. Модели CLS 500 и спортивный CLS 63 AMG выпускаются с апреля 2011.

6 октября 2012 семейство моделей CLS-класса пополнилось пятидверным легковым автомобилем с кузовом универсал-купе под названием Mercedes-Benz CLS Shooting Break (заводской индекс X218).

В 2014 году серия претерпела рестайлинг в результате которого получила опциональную светодиодную оптику с технологией MULTIBEAM LED, некоторые внешние изменения, а также множество новых технологических решений, таких как COLLISION PREVENTION ASSIST, автономный круиз-контроль DISTRONIC PLUS, превентивную систему безопасности PRE-SAFE, электронные помощники Active Parking Assist, Active Blind Spot Assist, Traffic Sign Assist и множество иных решений. Обновлению подвергся также и модельный ряд двигателей.

Третье поколение (C257, 2018—настоящее время)

Производство и продажи

Производство 
Производство автомобилей CLS-класса было налажено на заводах в Зиндельфингене, Германия, и Сантьяго-Тьянгистенко, Мексика.

Более  автомобилей C219 CLS-класса было выпущено на конец производства 13 июля 2010 года.

Продажи 
Статистика продаж автомобилей CLS-класса на основных рынках сбыта выглядит следующим образом:

Примечания 

CLS-класс